

Cinema 
Il corsaro nero – film italiano del 1921, regia di Vitale De Stefano
Il corsaro nero – film italiano del 1937, regia di Amleto Palermi
Il corsaro nero – film messicano del 1944, regia di Chano Urueta
Il corsaro nero – film italiano del 1971, regia di Lorenzo Gicca Palli
Il corsaro nero – film italiano del 1976, regia di Sergio Sollima
Il corsaro nero – film italiano d'animazione del 2002
Il figlio del Corsaro Nero –  film italiano del 1921, regia di Vitale Di Stefano
Jolanda, la figlia del Corsaro Nero – film italiano del 1921, regia di Vitale De Stefano
Jolanda la figlia del corsaro nero –  film italiano del 1953, regia di Mario Soldati
Sansore contro il Corsaro Nero –  film italiano del 1964, regia di Luigi Capuano
L'uomo mascherato contro i pirati –  film italiano del 1964, regia di Vertunnio De Angelis (noto anche come Il corsaro nero nell'isola del tesoro)

Letteratura 
Il corsaro nero – romanzo di Emilio Salgari

Personaggi 
Corsaro Nero – protagonista e personaggio principale del romanzo di Salgari

Televisione 
Il corsaro nero – serie d'animazione del 1998 prodotta a cura di Mondo TV